Ана Оливейра:
 Оливейра, Ана Криштина де (род. 1973) — португальская актриса и модель.
 Оливейра, Ана Паула (род. 1978) — бразильская футбольная судья, фотомодель и телеведущая.